Vanessa Wagner peut désigner :
 Vanessa Wagner (1973-), une pianiste française ;
 Vanessa Wagner (1974-), une actrice française.